«Строи́тель» — советский футбольный клуб из Тернополя. Основан в 1959 году. Последнее упоминание в 1974 году. Сыграл 478 матчей первенства, одержала 177 побед, 152 матча свела вничью и 149 встреч проиграла, с разницей 532:467 мячей.

Самые результативные победы (6:2) и (5:0) одержана над командами «Спартак» (Ивано-Франковск, 1961) и «Десна» (Чернигов, 1970); самое крупное поражение (0:6) нанесли армейцы Львова (1960).

Названия 
 1959—1972 — «Авангард»;
 с 1972 года — «Строитель».

Достижения 
 Чемпион УССР 1968 года.
 В первой лиге — 10 место (в зональном турнире класса «Б» 1960 года).
 В кубке СССР — поражение в 1/8 финала (1965, 1970).

Тренеры 
 1959: Мирослав Турко
 1959—1960: Пётр Боголюбов
 1960: Илья Панин
 1961: Николай Котов
 1962: Тиберий Попович
 1963—1965: Виталий Вацкевич
 1965—1966: Анатолий Архипов
 1967: Олег Макаров
 1968: Виталий Вацкевич
 1969: Владимир Онисько
 1970: Владимир Щегольков
 1971—1973: Леонид Родос
 1973: Бронислав Чувахин
 1974: Пётр Савчук

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts (Авангард)
 Клуб в базе footballfacts (Строитель)
 Матчи клуба в базе Wildstat

Примечания 

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Спортивные клубы Тернополя
Футбольные клубы Тернопольской области